Шпее  — многозначный термин.

 Шпее, Максимилиан фон (22 июня 1861 — 8 декабря 1914) — граф, германский вице-адмирал.
 Шпее, Фридрих (1591—1635) — немецкий теолог, противник «ведовских процессов».

 Адмирал граф Шпее — немецкий тяжёлый броненосец.

Кривая Шпее - саггитальная окклюзионная кривая (воображаемая линия проходящая в саггитальном(линия делящая тело продольно) через оклюзионную поверхность жевательных зубов

Примечания